Río Malo puede referirse a:

 Río Malo en la cuenca del río Duero en España
 Río Malo (Teno) tributario del río Teno en la Región del Maule en Chile